Valais est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Le Valais, canton de la Suisse ;
 Bas-Valais, partie occidentale du canton du Valais ;
 Haut-Valais, partie orientale germanophone du canton du Valais ;
 Valais central, partie centrale du canton du Valais ;
 Port-Valais, commune suisse du district de Monthey dans le canton du Valais.

Patronyme 
Valais est un patronyme français et suisse.

Gastronomie 
 Jambon cru du Valais, spécialité du canton du Valais en Suisse qui a obtenu le label d'indication géographique protégée ;
 Viande séchée du Valais, spécialité de viande séchée de Suisse qui a obtenu le label d'indication géographique protégée.

Zoologie 
 Chèvre à col noir du Valais, race de chèvre montagnarde originaire du Valais ;
 Musaraigne du Valais, espèce d'insectivores de la famille des Soricidés.
 Nez noir du Valais, race ovine suisse originaire du canton du Valais.

Sport 
 Rallye du Valais, rallye automobile organisé chaque année depuis 1960 en Valais en Suisse.
 Valais Cup, compétition de football à Sion en Suisse.

Divers 
 Monstre du Valais, surnom d'une ou de plusieurs bêtes féroces qui attaquent de nombreux troupeaux dans le canton du Valais, en Suisse, à partir d'avril 1946 ;
 Valais, bateau à vapeur et à roue à aubes suisse de la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman ;

Références 

Patronyme français
Patronyme suisse